Osoby o tym nazwisku:
 Magda Sakowska – polska dziennikarka, reporterka i prezenterka telewizyjna 
 Natalia Sakowska – polska brydżystka
 Ruta Sakowska – polska historyk